Каменец може бити:

 Каменец, град у Белорусији
 Каменец (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Каменец (језеро), мање језеро у Псковској области у Русији
 Каменец, више села у Бугарској и Русији